Dwarsdiep (Marum), een diepje in de Groningse gemeente Westerkwartier
 Dwarsdiep (Pekela), een buurtschap in de Groningse gemeente Pekela
 Dwarsdiep (Friesland) (Dwarsdjip), een kanaal in de Friese gemeente Tietjerksteradeel
 DwarsDiep, een debatteercentrum in de stad Groningen